Чемпионат Европы по борьбе 2013 года прошёл в Тбилиси (Грузия) с 19 по 24 марта.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Распределение наград

Рейтинг сборных

Ссылки 
 Заключительный протокол Чемпионата Европы по вольной борьбе 2013 года Тбилиси.
 Протокол (греко-римская борьба, мужчины)
 Протокол (вольная борьба, мужчины)
 Протокол (вольная борьба, женщины)

2013 год в борьбе
Март 2013 года
Спорт в Грузии в 2013 году
2013
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
борьба
Соревнования по борьбе в Грузии
Чемпионаты Европы в Грузии